Fallis steht für:

 Fallis (Oklahoma), Ort im Lincoln County (Oklahoma), im US-Bundesstaat Oklahoma
 Fallis (Kentucky), Ort im Henry County (Kentucky), im US-Bundesstaat Kentucky 
 Fallis (Alberta), Ort in der Provinz Alberta, Kanada

Fallis ist der Familienname folgender Personen:

 Karl-Peter Schackmann-Fallis (* 1954), deutscher Ökonom und Staatssekretär